Гуго де Лузиньян () — имя нескольких представителей средневекового феодального рода де Лузиньян:

во Франции:
 Гуго I де Лузиньян
 Гуго II де Лузиньян
 Гуго III де Лузиньян
 Гуго IV де Лузиньян
 Гуго V де Лузиньян
 Гуго VI де Лузиньян, граф Марш
 Гуго VII де Лузиньян, граф Марш
 Гуго VIII де Лузиньян, граф Марш
 Гуго IX де Лузиньян, граф де Ла Марш, граф Ангулема
 Гуго X де Лузиньян, граф де Ла Марш, граф Ангулема
 Гуго XI де Лузиньян, граф де Ла Марш, граф Ангулема
 Гуго XII де Лузиньян, граф де Ла Марш, граф Ангулема
 Гуго XIII де Лузиньян, граф де Ла Марш, граф Ангулема
 Гуго де Лузиньян (регент), регент Лузиньяна и Марша

на Кипре:
 Гуго I (король Кипра)
 Гуго II (король Кипра)
 Гуго III (король Кипра)
 Гуго IV (король Кипра)
 Гуго де Лузиньян (архиепископ Никосии)